A természetes holmium (Ho) egyetlen stabil izotópból, 165Ho-ből áll. Több mesterségesen előállított radioaktív izotópja is ismert, ezek közül a legstabilabb a 163Ho, melynek felezési ideje 4570 év. A többi alapállapotú radioaktív izotópja 1,117 napnál rövidebb felezési idővel rendelkezik (a metastabil 166mHo felezési ideje azonban mintegy 1200 év), és többségüké 3 óránál is kevesebb.

Standard atomtömeg: 164,93033(2) u

Táblázat

Megjegyzések 
 A # jelölésű értékek nem kizárólag kísérleti adatokból származnak, ezeknél rendszeres tendenciákat is figyelembe vettek. A gyenge asszignációs argumentumú spineket zárójelben jelöltük.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, leszámítva a IUPAC által megadott izotóp-összetételt és standard atomtömeget, melyeket kiterjesztett bizonytalansággal adnak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotópösszetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Izotópok